Натуральне число 1876
 1876 рік до нашої ери
 1876 рік нашої ери